Ардино — топоним в Болгарии:
 Ардино — город;
 Ардино — община.